Jackpott eller Jackpot syfta på

 Jackpott – en vinst i spel
 Jackpot (film) – en TV-film från 1980, regisserad av Kjell Sundvall
 Jackpot (film, 2001) – en film från 2001, regisserad av David Caffrey, alternativ titel Vinst varje gång
 Jackpot (TV-program) – ett spelprogram i några av TV4:s tv-kanaler
 Jackpot (musikalbum) – ett samlingsalbum från Bingolotto
 Jackpot (musikalbum av Snoop Dogg) – ett musikalbum av Snoop Dogg
 Jackpot (serietidning) – en serietidning
 Jackpot (butik) – en svensk spelbutik

Se även
 Jackpot Creek – flera vattendrag
 Jackpot Lake – flera sjöar